Arbois est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 
 Arbois, commune française, située dans le département du Jura et la région Bourgogne-Franche-Comté,
 L'arbois (AOC) est un vin d'appellation d'origine contrôlée produit autour de la ville d'Arbois ;
 L'Arbois et les plaines ou plateau de l'Arbois sont des lieux-dits à l'ouest du territoire de la commune d'Aix-en-Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
 L'arbois (cépage) est un cépage  de la région Centre-Val de Loire, dont le nom n'est pas en connexion avec la commune du Jura.

Patronyme 

 Henri d'Arbois de Jubainville, archiviste paléographe et historien français né en 1827 et mort en 1919.

Divers 
 L'escadron de bombardement 3/94 Arbois était une unité de bombardement de l'Armée de l'air française.
 Arbois : ancienne société d'importation de jouets, rachetée en 1970 par la Compagnie Générale du Jouet également disparue.